2. tisočletje obsega leta od 1001 do vključno 2000.

Stoletja in desetletja

Dogodki

Pomembne osebnosti

Pomembne iznajdbe